УНР, Украинская Народная Республика — государственное образование на территории бывшей Российской Империи (1917—1920)
 УНР, Управление начальника работ — формирование в вооружённых силах России советского и федерального периодов